Мирагоан (, ) — портовый город на юго-западе Гаити, административный центр департамента Нип.

Географическое положение 
Абсолютная высота — 0 метров над уровнем моря. В километре к югу от города находится озеро Мирагоан — крупнейшее в Гаити пресноводное озеро.

Население 
По данным на 2013 год численность населения составляет 5586 человек.

Динамика численности населения города по годам:

Примечания 

Города Гаити